Осипенков — фамилия; имеет женскую форму Осипенкова.
 Осипенков, Игорь Алексеевич (род. 1963) — эстонский хоккеист русского происхождения, нападающий.
 Осипенков, Леонид Сергеевич (1925—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Осипенко